Miura (tauromàquia)
 Lamborghini Miura, automòbil esportiu produït per l'empresa italiana Lamborghini entre 1966 i 1972 
 Biografies:
 Atsuhiro Miura (Prefectura d'Oita, 1974), futbolista japonès 
 Kazuyoshi Miura (Prefectura de Shizuoka, 1967), futbolista japonès 
 Kentaro Miura (1966), dibuixant de mangues 
 Yasutoshi Miura (Prefectura de Shizuoka, 1965), futbolista japonès 
 Yoshio Miura (Chiba, 1920), criminal de guerra japonès durant la Segona Guerra Mundial